Санта-Мария-дельи-Анджели () — католическая церковь на острове Мурано в Венецианской лагуне, Северная Италия.

История 
История церкви начинается в 1188 году, когда Джиневра Градениго, венецианская дворянка, которую отец Марино Градениго заставил уйти в монахини, пожертвовала аббатисе Джакомине Бончио землю на строительство монастыря. Разрушенная, перестроенная в период с 1498 по 1529 годы и заново освящённая, вскоре церковь была объединена с монастырём Санта-Мария-дель-Пиаве в Ловадине, провинция Тревизо, который обогатил здание. В 1574 году церковь посетил король Франции Генрих III.

В монастыре жили монахини из самых благородных и знатных семейств Венеции. В 1810 году с приходом войск Наполеона монастырь был упразднён, а церковь закрыта в 1848 году и лишена большинства своих богатств. Восстановленная в 1861 году, она была снова открыта два года спустя.

В настоящее время церковь Санта-Мария-дельи-Анджели не входит в список приходских церквей острова Мурано и её можно посетить только по предварительной записи.

Описание 
Над входом в церковь располагается барельеф из истрийского мрамора, изображающий «Благовещение». Внутри церковь состоит из единственного центрального нефа.

Произведения искусства 

Интерьер церкви украшают произведения Франческо Дзуньо («Исцеление расслабленного»), Антонио Молинари, Джакомо Пальма («Богородица во славе со святыми»), Алессандро Витториа и Джованни Антонио Порденоне, который нарисовал «Благовещение» (1537) при главном престоле. Потолок украшен изображениями 39 святых в отдельных ячейках, вероятно, работы Пьер Мария Пеннакки и Николо Рондинелли.

Утерянные работы 
Ранее над главным престолом красовалась работа Джованни Беллини «Мадонна вместе с дожем Агостино Барбариго». С 1488 года работа находилась в личных апартаментах дожа, однако после его смерти в 1501 году картина переехала в церковь. При монастыре находились две его дочери, так как дож хотел, чтобы они молились за упокой его души. Сейчас эта работа находится в церкви Сан-Пьетро Мартире, также на острове Мурано.

«Святой Иероним в пустыне» работы Паоло Веронезе также находится в Сан-Пьетро Мартире, как и «Благовещение» Грегорио Ладзарини и «Вход Господень в Иерусалим» Гаспаро Дициани. Последние две картины в данный момент временно выставлены в церковном музее. Там же находится и «Мадонна с младенцем и святыми Иеронимом и Захарией» кисти Франческо ди Симоне да Сантакроче.

Надгробные памятники 
В церкви находятся надгробные памятники Лоренцо Контарини и Джакопо Соранцо. Ранее здесь также находилась могила 86-го венецианского дожа Себастьяно Веньера, однако потом его останки были перевезены в собор Сан-Дзаниполо.

См. также 
 Список церквей Венеции

Примечания

Источники 
 Brusegan, M. Le chiese di Venezia. — Newton Compton.

Мария-дельи-Анджели
Мурано
Здания и сооружения, заложенные в 1498 году
Здания и сооружения, построенные в 1529 году